Pinelli ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Pinelli Ardimenti († 1566), 59. Doge der Republik Genua
 Aldo von Pinelli (1912–1967), italienischer Liedtexter und Drehbuchautor
 Bartolomeo Pinelli (1781–1835), italienischer Kupferstecher
 Carlo Alberto Pinelli (* 1935), italienischer Dokumentarfilmer
 Domenico Pinelli (1541–1611), Kardinal der katholischen Kirche
 Ettore Pinelli (1843–1915), italienischer Violinist und Dirigent
 Gian Vincenzo Pinelli (1535–1601), italienischer Humanist
 Giuseppe Pinelli (1928–1969), italienischer Anarchist
 Oliver Pinelli (* 1968), deutscher Musikproduzent
 Pier Francesco Pinelli (* 1963), italienischer Industriemanager
 Tullio Pinelli (1908–2009), italienischer Drehbuchautor